«Вечерняя песня» — название нескольких произведений:
 «Вечерняя песня» () — песня композитора Вольфганга Амадея Моцарта.
 «Вечерняя песня» () — песня композитора Карла Марии фон Вебера.
 «Вечерняя песня» () — песня композитора Феликса Мендельсона на слова Генриха Гейне.
 «Вечерняя песня» () — песня композитора Станислава Монюшко на слова Владислава Сырокомли.
 «Вечерняя песня» () — романс композитора Кирилла Стеценко на слова Владимира Самойленко.
 «Вечерняя песня» («Лишь только месяц заблестит…») — песня композитора Никиты Богословского на слова Михаила Светлова.
 «Вечерняя песня» («Город над вольной Невой…») — песня композитора Василия Соловьёва-Седова на слова Александра Чуркина.
 «Вечерняя песня» («Затихает дальняя поляна…») — песня композитора Арно Бабаджаняна на слова Николая Грибачёва.
 Часто под названием «Вечерняя песня»:
 «Вечерняя песенка» — песня композитора Модеста Мусоргского на слова Алексея Плещеева.
 «Вечерняя песнь» — хор композитора Сергея Танеева на слова Алексея Хомякова.
 «Вечерняя песнь» — хор композитора Алекандра Гречанинова на слова Алексея Хомякова.